La Heya Tokitsukaze (en japonés 時津風部屋 Tokitsukaze-beya) es una residencia donde vive y habita un grupo de luchadores de sumo. Hace parte del grupo Tokitsukaze. Fue fundada en 1769 y se caracterizó por ser una heya dominante durante la Era Taishō.

En su forma moderna, la heya data de 1941 cuando fue creada por el 35° yokozuna Futabayama, quien era todavía un luchador activo por esa época. Era conocida como Dojo Futabayama hasta que fue renombrada como Toksitsukaze-beya en noviembre de 1945 cuando Futabayama se retiró. Luego de la muerte del yokozuna en 1968, Kagamisato (el 42° yokozuna) tomó las riendas de la heya por un corto periodo de tiempo, ya que la viuda de Futabayama quería que el antiguo ozeki Yutakayama se hiciera cargo de la misma, lo que este último aceptó y ejerció hasta su retiro en agosto de 2002. En este año, Yutakayama designó como su sucesor a Futatsuryū.

El 26 de junio de 2007 se desató un escándalo en el mundo del sumo debido a la muerte del luchador de sumo junior perteneciente a la heya Tokitsukaze cuyo shikona era Tokitaizan (nombre real Takashi Saito - 17 años de edad).

Saito colapsó y murió después de un entrenamiento. Luego de una investigación salió a la luz que el adolescente había sido golpeado con una botella de cerveza y un bate de metal bajo órdenes del mismo Futatsuryū porque el joven tenía una "vaga actitud" hacia el sumo. Este hecho persuadió a Tokitsuumi, un veterano de Makuuchi perteneciente a Tokitsukaze, a retirarse del sumo activo para convertirse en el oyakata de la heya.

Para enero de 2019 la heya contaba con 13 luchadores activos, tres de ellos sekitori.

Acuerdos para la elección del shikona 
Muchos luchadores de esta heya han elegido nombres de ring o shikona que empiezan con el carácter 時 (toki) que tiene como significado "tiempo". Algunos ejemplos son Tokitsunada, Tokibayama y Tokitenku. Cabe destacar que esta práctica ha caído en desuso durante los años recientes ya que para enero de 2019, el único luchador activo que usaba este carácter en su shikona es Tokisakae.

Algunos luchadores también han incluido en su nombre de ring el carácter 豊 (yutaka - abundante) en honor al último ōzeki producido por la heya, llamado Yutakayama Katsuo. Como ejemplos tenemos a Yutakafuji, Tosayutaka y el luchador activo Yutakayama Ryōta.

Oyakata 

 2007–presente: 16.º Tokitsukaze (iin, antiguo maegashira Tokitsuumi)
 2002@–2007: 15.º Tokitsukaze (antiguo komusubi Futatsuryū)
 1969@–2002: 14.º Tokitsukaze (antiguo ōzeki Yutakayama Katsuo)
 1968@–1969: 13.º Tokitsukaze (antiguo el 42.º yokozuna Kagamisato)
 1941@–1968: 12.º Tokitsukaze (shunin, el 35.º yokozuna Futabayama)

Luchadores activos destacados 

 Yutakayama (mejor rango maegashira)
 Shōdai (mejor rango sekiwake)
 Toyonoshima (mejor rango sekiwake)

Entrenadores 

 Magaki Yuya (toshiyori, antiguomaegashira Tosayutaka)
 Edagawa Hideki (iin, antiguo maegashira Aogiyama)

Luchadores antiguos destacados 

 Kagamisato (El 42.º yokozuna)
 Kitabayama (antiguo ōzeki)
 Ōuchiyama ( antiguo ōzeki)
 Yutakayama Katsuo (antiguo ōzeki)
 Kurama (antiguo sekiwake)
 Ōshio (antiguo komusubi)
 Ōyutaka (antiguo komusubi)
 Tokitenkū (antiguo komusubi)
 Yutakayama Hiromitsu (antiguo komusubi)
 Tokitsunada (antiguo maegashira)
 Tosayutaka (mejor rango maegashira)
 Sōtairyū [ja] (antiguo maegashira)

Acomodador 

 Mamoru (Makushita yobidashi, nombre real Mamoru Nagae)

Estilista 

 Tokoyoshi (1.ª clase tokoyama)

Ubicación y acceso 
Tokio, distrito Sumida, Ryōgoku 3-15-4.

Se encuentra a 3 minutos caminando desde la estación Ryōgoku de la línea Sōbu

Véase también 
 Anexo:Luchadores de sumo en activo
 Anexo:Glosario de términos de sumo

Enlaces externos 
 Página web de la heya (en japonés)
 Página de Facebook 
 Perfil de la heya en la página de la Asociación de Sumo (en inglés)
  (en inglés)

Referencias 

Sumo